KLK steht für:
 Kommando Luftbewegliche Kräfte/4. Division, einen militärischen Verband der Bundeswehr
 KLK-4, ein menschliches Protein (Kallikrein-related peptidase 4)
 Kuala Lumpur Kepong Berhad, ein multinationales oleochemisches Unternehmen aus Malaysia
 Kalokol Airport, den IATA-Code des kenianischen Flughafens
 Bahnhof Leverkusen-Küppersteg, den DS 100-Code des Bahnhofs
 Lokomotivklubben KLK, einen ehemaligen dänischen Museumsbahn-Verein

klk steht für:
 Kono (Sprache), den ISO 639-3-Code der in Sierra Leone vom Volk der Kono gesprochenen Sprache

Siehe auch:
 KLK an PTX – Die Rote Kapelle, einen DEFA-Film (1970)

Abkürzung